Enceladus signifie «  » en latin et dans diverses langues vivantes dont l'anglais.

 Saturn II Enceladus est le nom international d'Encelade, un satellite naturel de Saturne.
 Gaïa-Encelade est une galaxie qui a fusionné avec la Voie lactée il y a environ  d'années.
 Dans la mythologie grecque,  (du grec ) est l'un des fils d'Égyptos (un roi africain) et d'.
 L' est un cargo américain.

Notes et références

Notes

Références